

Patronyme 

  :
 Alain Maury (1958-), astronome français ;
 Alain Maury (1958-), dessinateur français de bandes dessinées ;
 Alfred Maury (1817-1892), érudit et historien français ;
 Antonia Maury (1866-1952), astronome américaine ;
 Arthur Maury (1844-1907), philatéliste français ;
 Delphine Maury (1973-), scénariste et productrice française ;
 Emmanuel Maury (1966-), haut fonctionnaire et écrivain français ;
 François Maury (1861-1933), peintre français ;
 Gaston Bonet-Maury (1842-1919), pasteur protestant et professeur de théologie français ;
 Georges Sauveur Maury (1872-1960), peintre français ;
 Hippolyte Maury (1834-1881), compositeur, chef d'orchestre et professeur de cornet à piston ;
  :
 Jacques Maury (1903- ?), acteur et scénariste belge ;
 Jacques Maury (1908-1980), chirurgien et homme politique français ;
  Jacques Maury (1920-2020), pasteur français, président de la Cimade et de la Fédération protestante de France ;
 Jacques Maury (1937-1985), acteur belge ;
 Jean-Louis Maury, acteur et doubleur français ;
 Jean-Marie Maury (1907-1994), archevêque de Reims ;
 Jean-Sifrein Maury (1746-1817), cardinal, académicien et homme politique français ;
 Harald Maury, ingénieur du son français ;
 Harrick Maury, ingénieur du son français ;
 Henry Maury (1763-1813), général de brigade français ;
 Liliane Maury-Pasquier (1956-), femme politique suisse ;
 Léon Maury (1863-1931), théologien et professeur d'université ;
 Manuella Maury (1971-), journaliste et présentatrice de la télévision suisse romande ;
 Marc Maury (1957-), présentateur français d'évènements et comédien ;
 Marie Renaud-Maury (1852-1928), compositrice française ;
 Matthew Fontaine Maury (1806-1873), militaire, météorologue, océanographe et éducateur américain ;
 Michel Maury-Laribière (1920-1990), industriel français ;
 Nicolas Maury (1980-), acteur français ;
 Pierre Maury (1890-1956), théologien français ;
 René Maury (1928-2014), économiste et universitaire français ;
 Rose Maury (~1850-1926), illustratrice française ;
 Sabas Maury (1863-1923), prêtre, musicien et compositeur français, créateur de l’hymne de l’Ariège ;
 Willy Maury (1892-1955), acteur et chanteur belge.

Pseudonyme 

Maury (1973), musicien de musique électronique italien.

Titre 

 Une vie privée de l'abbé Maury (1790), pamphlet de Jacques-René Hébert ;
 The Maury Show (1991), émission de télévision américaine.

Toponyme 

 Maury, commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Maury, Census-designated place américaine située dans le comté de Greene en Caroline du Nord ;
 Maury City, municipalité américaine du Tennessee ;
 Île Maury, ile américaine de l’État de Washington ;
 Lac de Maury, plan d’eau artificiel français de l’Aveyron ;
 Maury, rivière française des Pyrénées-Orientales ;
 Maury, ruisseau français de Charente.

Autres 
 Maury, vin français AOC des Pyrénées-Orientales.
Patronyme français